Rosenau bezeichnet:

Gemeinden:
 Rosenau (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Rosenau am Hengstpaß, Gemeinde in Oberösterreich
 Rosenau (Haut-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich 

Ortsteile:
in Deutschland:
 Augsburg-Rosenauviertel, Stadtteil in Augsburg in Bayern
 Rosenau (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rosenau (Freiberg am Neckar), Wohnplatz im Stadtteil Heutingsheim von Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Rosenau (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rosenau (Grafenwiesen), Ortsteil der Gemeinde Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern
 Rosenau (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Rosenau (Langenpreising), Ortsteil der Gemeinde Langenpreising, Landkreis Erding, Bayern
 Rosenau (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rosenau (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Rosenau (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Rosenau (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Rosenau (Tübingen), Ortsteil der Kreisstadt Tübingen, Baden-Württemberg
 Rosenau (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Rosenau Dorf, Katastralgemeinde von Stadt Zwettl, Niederösterreich
 Rosenau Schloss, Katastralgemeinde von Zwettl, Niederösterreich
 Rosenau am Sonntagberg, Ortschaft von Sonntagberg, Niederösterreich
 Rosenau (Gemeinde Schrattenthal), Ortsteil von Obermarkersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Rosenau (Gemeinde Moosburg), Ortschaft von Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Rosenau (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Rosenau (Gemeinde Seewalchen), Katastralgemeinde von Seewalchen am Attersee in Oberösterreich
 Rosenau (Gemeinde St. Oswald), Ortschaft von St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

in Polen:
 Rosenau, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Różnowo (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenau, 1942 bis 1945 Kulmischrosenau, Kreis Kulm, Westpreußen, seit 1945: Różnowo (Chełmno) in der Gmina Chełmno, Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rosenau, Kreis Liegnitz, Schlesien, seit 1945: Raczkowa (Legnickie Pole) in der Gmina Legnickie Pole, Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Rosenau, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Rożnowo (Miłakowo) in der Gmina Miłakowo, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Rosenau, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Różnowo (Susz) in der Gmina Susz, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rosenau, Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Różana (Mieroszów) in der Gmina Mieroszów, Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien

in der Schweiz:
 Rosenau (Basel), ehemalige Siedlung am Stadtrand von Basel, deren letztes Haus besetzt und als Villa Rosenau bekannt wurde

historisch:
 Zilupe, Stadt in Lettland
 Râșnov, Stadt in Siebenbürgen, Rumänien
 Rožňava, Stadt in der Slowakei
 Rožnov pod Radhoštěm, Stadt im Okres Vsetín, Tschechien
 Rosenau (Königsberg), ehemaliger Stadtteil der Stadt Königsberg, heute Russland

Bauten und Anlagen:
 Schloss Rosenau (Coburg), ein Schloss in Rödental in Bayern
 Schloss Rosenau (Waldviertel) bei Zwettl in Niederösterreich
 Burgruine Rosenau, eine Burgruine auf dem gleichnamigen Berg im Siebengebirge
 Burgstall Rosenau, Bayern

 Rosenaupark, Parkanlage in Nürnberg
 Rosenaustadion, größtes Stadion Augsburgs, ehemals Spielstätte des FC Augsburg

 Rosenau (Beschleuniger), Teilchenbeschleuniger des Physikalischen Instituts der Universität Tübingen

Rosenau ist der Familienname folgender Personen:
 Rosenau (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bastian Rosenau (* 1980), deutscher Politiker, Landrat des Enzkreises
 Christian Rosenau (* 1980), deutscher Lyriker und Musiker
 Hartmut Rosenau (* 1957), deutscher evangelischer Theologe
 Helen Rosenau (1900–1984), deutsch-britische Kunsthistorikerin
 Henning Rosenau (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler
 James N. Rosenau (1924–2011), amerikanischer Politikwissenschaftler
 Kersten Rosenau (* 1957), deutscher Politiker (CDU), Unternehmer
 Lorenz Scholz von Rosenau (1552–1599), deutscher Botaniker und Arzt
 Willy Rosenau (1915–1999), deutscher Opernsänger und Rundfunkbariton

Siehe auch:
 Rosenau-Trio
 Rosenau Head, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Alte Rosenau 
 Roseno
 Rosenow